Цед — фамилия. Известные носители:

 Цед, Любовь Павловна (1934—2016) — советский передовик агропромышленного производства, Герой Социалистического Труда.
 Цед, Николай Григорьевич (род. 1959) — российский политический деятель.